Geografia:
 Anglaterra: una de les nacions que formen el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord.
 Nova Anglaterra: una regió dels Estats Units d'Amèrica.
 Història:
 Regne d'Anglaterra: fou un estat històric europeu que va existir entre el 927 i el 1707.
 Commonwealth d'Anglaterra: fou un estat històric que existí entre 1649 i 1660.
 Batalla d'Anglaterra: fou una ofensiva aèria que els alemanys van llançar contra el Regne Unit durant la Segona Guerra Mundial.